Cleandre de Gela, tirà de Gela
 Cleandre d'Egina, atleta grec 
 Cleandre de Bizanci, governant de Bizanci vers el 400 aC
 Cleandre de Bizanci, general d'Alexandre el Gran
 Cleandre, camarlenc i ministre principal de Còmmode.